Gottschalk (Gotescalco, 800-869) – teologo tedesco

 Albert Gottschalk (1866-1906) – pittore danese
 Andreas Gottschalk (1815-1849) – rivoluzionario e medico tedesco
 Ferdinand Gottschalk (1858-1944) – attore teatrale e attore cinematografico britannico
 Franz Gottschalk (...) – chitarrista e bassista danese
 Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) – compositore e pianista statunitense
 Timo Gottschalk (1974) – copilota di rally tedesco 
 Thomas Gottschalk (1950) – conduttore televisivo e attore tedesco